

Спенсервілл — селище, штат Огайо
 Спенсервілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Спенсервілл — переписна місцевість, штат Нью-Мексико